Matara – miasto w Erytrei
 Matara – miasto w Sri Lance